Ма́ири Милн (, в замужестве Ма́ири Херд, ; ) — шотландская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

В составе женской команды Шотландии участница четырёх  (дважды серебряные и один раз бронзовые призёры) и  (серебряные призёры). Четырёхкратная .

Достижения 
 : серебро (, ), бронза ().
 : серебро ().
 : золото (1990, 1991, 1993, 1994).
 : бронза ().
 : золото (2020, 2022).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Сестра Маири, Клэр Милн — тоже кёрлингистка, сёстры много лет играли в одной команде.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Шотландии